Маврино — название населённых пунктов в России:

 Маврино — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Маврино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Маврино — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Маврино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Маврино — деревня в Опочецком районе Псковской области.

См. также 
 Новое Маврино — село в Заинском районе Татарстана.
 Старое Маврино — село в Заинском районе Татарстана.